Příjmení Fidler nosí více různých osobností:

 Bohumil Fidler (Fiedler) (1860–1944) – český učitel, hudební skladatel a dirigent
 Jan Fidler (1927–2018) – československý diplomat
 Jiří Fidler – český vojenský historik
 Karl Fidler (1818–1887) – rakousko-uherský státní úředník a politik, předlitavský ministr kultu a vyučování
 Miloslava Fidlerová – česká operní pěvkyně
 Mgr. Jan Fidler (* 1980) – český advokát
 Radka Fidlerová – česká herečka

Související články 
 Fiedler